Lussignani – abitanti di Lussingrande
Lussignani – abitanti di Lussinpiccolo